Der Kanton Saint-André-de-l’Eure ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Évreux im Département Eure in der Region Normandie; sein Hauptort ist Saint-André-de-l’Eure, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1976 Andrée Oger (PCF).
Der Kanton Saint-André-de-l’Eure ist 288,87 km² groß und hat ()  Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von  Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Mittel auf 131 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 51 Meter in Garennes-sur-Eure und 156 Meter in Grossœuvre.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Saint-André-de-l’Eure aus den 30 Gemeinden Les Authieux, Bois-le-Roi, La Boissière, Bretagnolles, Champigny-la-Futelaye, Chavigny-Bailleul, Coudres, La Couture-Boussey, Croth, Épieds, Ézy-sur-Eure, La Forêt-du-Parc, Foucrainville, Fresney, Garencières, Garennes-sur-Eure, Grossœuvre, L’Habit, Ivry-la-Bataille, Jumelles, Lignerolles, Marcilly-sur-Eure, Mouettes, Mousseaux-Neuville, Prey, Quessigny, Saint-André-de-l’Eure, Saint-Germain-de-Fresney, Saint-Laurent-des-Bois und Serez. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 267,21 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Garencières und Quessigny → La Baronnie

Bevölkerungsentwicklung 

Saintandredeleure